Nulle steht für:

 Nulle (West-Amanuban), Dorf im Distrikt West-Amanuban in Westtimor, Indonesien

Nulle ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Nulle (* 1975), deutscher Fußballtorwart
 Wiebke Nulle (* 1980), deutsche Sport-Bogenschützin